Дуаз-Ігрежаш () — португальська власна назва.

Топоніми

Дуаз-Ігрежаш (Віла-Верде) — парафія.
 Дуаз-Ігрежаш (Міранда-ду-Дору) — парафія.
 Дуаз-Ігрежаш (Паредеш) — парафія.
 Дуаз-Ігрежаш (Пенафієл) — парафія.